Алексей Георгиевич Дедов (род. 1952) — советский и российский , специалист в области химии и технологии неорганических материалов, академик РАН (2016).

Биография 
Родился 29 апреля 1952 года в Москве.

В 1974 году — окончил химический факультет МГУ.

В 1978 — защитил кандидатскую, а в 1987 году — докторскую диссертацию, в 1991 году — присвоено учёное звание профессора.

В 2008 году — избран членом-корреспондентом, а в 2016 году — академиком РАН.

Заведующий кафедрой Общей и неорганической химии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина; директор Института нанотехнологий для нефтегазового комплекса при РГУ.

Научная деятельность 
Специалист в области химии и технологии неорганических материалов. 

Ведет исследования в области создания каталитических материалов для переработки нефтегазового сырья, химической технологии, диагностики материалов и объектов окружающей среды.

Читает лекции для студентов первого курса факультета ХТиЭ по курсам «Общая химия» и «Неорганическая химия».

Под его руководством защищены 2 докторские и более 20 кандидатских диссертаций.

Автор более 400 научных трудов, в том числе 9 учебных пособий и монографий, 30 патентов и ноу-хау.

Участие в научных организациях 
 член Научных советов РАН: по Катализу, по Научным основах химической технологии, по Химии ископаемого и возобновляемого углеродсодержащего сырья;
 член редколлегий журналов «Химическая технология», «Заводская лаборатория», заместитель главного редактора журнала «Катализ в промышленности»
 член Ученого Совета РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
 заместитель председателя экспертного совета ВАК по неорганической химии
 входит в состав НТС Минпромторга РФ по биотехнологии, член Технического комитета "Аналитический контроль" Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Список основных публикаций

Награды 
 Премия Ленинского комсомола в области науки и техники (в составе группы, за 1984 год) — за разработку новых высокоэффективных каталитических систем для процессов полимеризации, гидрирования и окисления
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Почётный работник высшего профессионального образования (2000)
 Почётный нефтехимик (2002)
 Почётный работник газовой промышленности (2002)

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Награждённые знаком «Почётный работник газовой промышленности»